Ernő Pór :
Ernő Pór (1889-1937), homme politique hongrois ;
Ernő Pór (1895-19?), banquier hongrois.